Smrečje est un toponyme qui peut désigner :
 Smrečje, une localité de Croatie située dans la municipalité de Čabar, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
 Smrečje, une localité de Slovénie située dans la commune de Vrhnika.